Магистрала 11 на САЩ (United States Route 11) е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия, Тенеси, Вирджиния, Западна Вирджиния, Мериленд, Пенсилвания и Ню Йорк. Обща дължина: с магистрала 11W – 1640.1 мили (2638.9 km); с магистрала 11E – 1689,8 мили (2654,5 km), от които най-много в щата Вирджиния 335,7 мили (540,3 km), най-малко – в щата Мериленд 12,8 мили (20,7 kkm).

Магистралата започва в североизточната част на град Ню Орлиънс, Луизиана и почти по цялото си протежение следва североизточна посока. След 50 km навлиза в щата Мисисипи, като преминава на протежение от 173 мили (279 km) през 7 окръжни цантрове. След това пресича от югозапад на североизток щата Алабама, на протежение от 250 мили (402 km), като минава през столицата Бирмингам. Пресича крайния северозападен ъгъл на щата Джорджия (23 мили, 37 km), навлиза в щата Тенеси при град Чатануга и след 110 мили (279 km) достига до град Ноксвил. В североизточната част на града магистрала 11 се разделя на два клона 11W (111 мили, 179 km) и 11Е (121 мили, 195 km), които отново се събират на границата с щата Вирджиния при град Бристъл. От там магистрала продължава в североизточно направление, пресича по диагонала щата Вирджиния, преминава през крайната източна част на щата Западна Вирджиния (26 мили, 42 km) и най-тясната част на щата Мериленд и навлиза в щата Пенсилвания. В този участък (248 мили, 400 km) магистралата преминава в близост до столицата на щата град Харисбърг, при град Скрантън завива на север и навлиза в щата Ню Йорк. Тук последователно преминава през градовете Бингхамтън, Сиракюз, Уотъртаун (завива на североизток), Кантон и Малоун, където продължава в източна посока и завършва на границата с Канада северно от градчето Роузес Пойнт, заедно с магистрала 9.

От Магистрала 11 на САЩ се отделят 3 магистрали, които също са от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 211  в щата Вирджиния 59 мили (95 km);
 Магистрала 311  в щата Северна Каролина 102,3 мили (164,6 km);
 Магистрала 411  в щатите Алабама, Джорджия и Тенеси 314 мили (505 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1